Le Matilda Mark I, un char d'assaut léger britannique.
 Le Matilda Mark II, un autre char d'assaut britannique, le plus célèbre Matilda.

Voir aussi